El término M-100 puede referirse a

 M-100 (autovía) Autovía española que discurre entre las localidades de Alcalá de Henares y San Sebastián de los Reyes.
 M-100 (cohete) Cohete sonda soviético.